Sphaerosepalaceae (син. Rhopalocarpaceae) — семейство цветковых растений порядка Мальвоцветные (Malvales). Содержит 2 рода и 14 видов.

Ботаническое описание 
Жизненная форма — лиственные деревья и кустарники. Листья простые, цельнокрайные, расположены очерёдно. Как правило, имеют очень крупные прилистники. Цветки с прицветниками, собраны в цимозные соцветия. Цветки гермафродитные, с радиальной симметрией (иногда — зигоморфные), имеют двойной околоцветник. Чашелистики свободные, кожистые. Обычно имеется 4 свободных лепестка белого или жёлтого цвета. От 25 до 100 фертильных тычинок имеют неравную длину.

Ареал 
Все представители семейства — эндемики Мадагаскара.

Роды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) семейство включает 2 рода и 20 видов:

  — включает 3 вида
  — включает 17 видов

Ссылки 
 Beschreibung der Familie der Sphaerosepalaceae bei der APWebsite. (engl.)
 Beschreibung der Familie der Sphaerosepalaceae bei DELTA von L. Watson & M. J. Dallwitz. (engl.)

Примечания 
 

Мальвоцветные
Семейства растений
Эндемики Мадагаскара